Ко́шта () — португальская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Кошта, Антониу (род. 1961) — португальский юрист и политик, премьер-министр Португалии (с 2015 года).
 Кошта, Афонсу (1871—1937) — португальский политик, трижды премьер-министр Португалии.
 Кошта, Долорес Гонсалвес (более известная как Дерси Гонсалвес; 1907—2008) — бразильская комедийная актриса.
 Кошта, Габриэл (род. 1954) — политический и государственный деятель Сан-Томе и Принсипи.
 Кошта, Жилсон (род. 1996) — португальский футболист.
 Кошта, Жозе Алберту (род. 1953) — португальский футболист, играл на позиции нападающего; а также футбольный тренер.
 Кошта, Жорже (род. 1971) — португальский футбольный защитник и тренер.
 Кошта, Жуан (род. 1964) — португальский стрелок, чемпион Европы.
 Кошта, Калишту да (род. 1979) — восточнотиморский легкоатлет.
 Кошта, Клаудиу Мануэл да (1729—1789) — бразильский юрист, поэт и патриот.
 Кошта, Логан (род. 2001) — кабо-вердийский футболист.
 Кошта, Мануэл да (род. 1986) — португальский футболист.
 Кошта, Матеуш Гальяну да (род. 1984) — ангольский футболист.
 Кошта, Педру (род. 1959) — португальский кинорежиссёр, кинооператор и сценарист.
 Кошта, Рикарду (род. 1981) — португальский футболист.
 
 Коста, Фернандо Лусио да (род. 1978; более известный как Фернандан) — бразильский футболист.
 Кошта, Элдер (род. 1994) — португальский футболист ангольского происхождения, полузащитник.
 Кошта, Эллинтон Антониу (более известный как Лилиу; род. 1990) — бразильский футболист.

Двойные фамилии 
 Алмейда-и-Кошта, Вашку (род. 1932—2010) — португальский политический и военный деятель, премьер-министр Португалии.
 Амару да Кошта, Аделину (1943—1980) — португальский правый христианско-демократический политик, министр обороны в 1980 году.
 Гомиш да Кошта, Мануэл ди Оливейра (1863—1929) — португальский политический и военный деятель, президент и премьер-министр Португалии.
 Кошта Алваренга, Педру Франсишку да (1826—1883) — португальский медик.
 Кошта Гомиш, Франсишку да (1914—2001) — португальский политический и военный деятель, президент Португалии.
 Кошта Жуниор, Адалберту (род. 1962) — ангольский политик, третий председатель (президент) УНИТА.
 Кошта Кабрал, Антониу Бернарду да (1803—1889) — португальский государственный деятель.
 Кошта Лейте, Жуан Пинту да (1905—1975) — португальский государственный деятель, сподвижник Антониу Салазара.
 Кошта Нуньеш, Жозе да (1880—1976) — португальский кардинал, епископ Макао.
 Кошта Оливейра, Домингуш Аугушту да
 Кошта Перейра, Алберту да (1929—1990) — португальский футболист.
 Кошта и Силва, Жозе Мария да (1788—1854) — португальский поэт и критик.
 Озорио да Коста Силва, Алан (род. 1979) — бразильский футболист.
 Педру да Кошта, Антониу (1909—1966) — португальский художник и поэт-сюрреалист.
 Перейра Кошта, Вагнер (род. 1987) — бразильский футболист, нападающий.
 Пинту да Кошта, Мануэл (род. 1937) — политический и государственный деятель Сан-Томе и Принсипи, 1-й президент ДР Сан-Томе и Принсипи.

Топоним 
 Кошта (Гимарайнш) — фрегезия в Португалии
 Кошта-да-Капарика — фрегезия в Португалии
 Кошта — станция Северной железной дороги в Вологодской области
 Кошта — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Малечкинское сельское поселение.
 Кошта — населённый пункт при железнодорожной станции в Череповецком районе Вологодской области, Нелазское сельское поселение.
 Кошта — река в Череповецком районе Вологодской области, впадает в Рыбинское водохранилище.

См. также 
 Коста
 Коштинья